Го̀рни Лом е село в Северозападна България, най-голямото по население в Община Чупрене, област Видин. Населението му е около .

География 
Село Горни Лом се намира на 427 метра надморска всичони на североизточните склонове на Западна Стара планина. Разположено е в горното течение на река Лом.

В землището на селото попадат части от резерват „Чупрене“, защитена местност „Чупренски буки“ и защитена местност „Миджур“. Горни Лом е изходен пункт към най-високия връх в Северозападна Стара планина – Миджур (2168 m). Всяка година през месец август се организира масово туристическо изкачване на върха. Освен Миджур има и други атрактивни маршути като Объл връх и Зебръц. Също така не много тежък, но за сметка на това изключително красив е маршутът по туристическа пътека Жълта тинтява.

История 
Землището на село Горни Лом е обитавано от античността. При разкопки са намерин оброчни плочки и сгур от преработване на железни и медни руди.

Жители на селото взимат участие в Чипровското въстание от 1688 година.

По време на колективизацията в селото са изпращани принудително хора, отказващи да участват в нея, за да работят в строителството на Водноелектрическа централа „Китка“. През 1949 – 1950 година в района на селото действа малка горянска група, противопоставяща се на комунистическия режим. На 10 ноември 1951 година друга горянска група прави опит да взриви току-що завършената централа „Китка“, но обектът е добре охраняван от Държавна сигурност и при последвалата престрелка четирима горяни са убити.

На 1 октомври 2014 г. в завода за обработка на боеприпаси „Mиджур“ става тежка промишлена авария в резултат на взрив, при която загиват 15 души, други трима са ранени, а сградите са напълно унищожени.

Население 
Броят на жителите на селото е с тенденция на намаляване.

Икономика 
Голяма част от населението работи в завода за взривни вещества или във водно-електрическите централи, които са 5 на брой и се намират по течението на река Лом, в близост до самото подножие на връх Миджур.

Култура 
Ежегодният събор на селото се провежда в последната неделя на месец май.

Известни личности 
 Родени в Горни Лом
 Лъчезар Еленков (р. 1936), български поет

Източници

Външни препратки 
 Горни Лом, община Чупрене 

Села в област Видин
Населени места в община Чупрене